Barranc de Fabregada, curs fluvial de la Noguera
 Coll de Fabregada, accident de relleu del municipi de Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà
 Mas Fabregada edifici de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Fabregada (l'Hospitalet de Llobregat), lloc i riera a l'Hospitalet de Llobregat, que denomina una avinguda de la ciutat
 Fabregada (Sant Esteve de la Sarga), poble abandonat a Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà
 Fabregada (Vilanova de Meià), despoblat de Vilanova de Meià (Noguera)
 Mare de Déu de Fabregada, església a Sant Esteve de la Sarga, a la Noguera
 Font de Fabregada, font de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)